Никола́евская улица — улица в ряде населённых пунктов.

Переименованные годонимы 
 Большой Толмачёвский переулок — переулок в Москве.
 Улица Архитектора Городецкого — улица в Киеве.
 Улица Марата — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Ленина — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Чапаевская — улица в Самаре.
 Свято-Николаевская улица — в Кривом Роге.

См. также